Paderno steht für:

 Paderno d’Adda, eine Gemeinde in der Provinz Lecco in der italienischen Region Lombardei
 Paderno del Grappa in der Provinz Treviso, Region Venetien 
 Paderno Dugnano in der Metropolitanstadt Mailand, Region Lombardei
 Paderno Franciacorta in der Provinz  Brescia, Region Lombardei
 Paderno Ponchielli in der Provinz Cremona in der Lombardei

 Paderno (Bologna), Stadtteil von Bologna
 Paderno (Udine), Stadtteil von Udine

siehe auch Paderne